Stepanov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Štěpánov (ort i Tjeckien, lat 50,16, long 16,92), Olomouc, 
 Štěpánov (ort i Tjeckien, Okres Olomouc), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar